Leopoldina de Braganza y Borbón-Dos Sicilias (Río de Janeiro, 13 de julio de 1847 - Viena, 7 de febrero de 1871) fue hija del emperador Pedro II de Brasil y de la princesa Teresa Cristina de Borbón-Dos Sicilias.

Fue la segunda en la línea de sucesión al trono del Imperio del Brasil. Tras su muerte prematura, sus dos hijos mayores fueron reconocidos como príncipes brasileños y herederos presuntos de la corona hasta que la princesa Isabel tuvo su primer hijo. A partir de ellos se originó la rama de Sajonia-Coburgo y Braganza de la Casa Imperial de Brasil.

Biografía

Familia y primeros años 
Leopoldina nació a las 6:45 de la mañana del 13 de julio de 1847 en el palacio imperial de São Cristóvão. Era el tercer vástago y la segunda hija del emperador Pedro II de Brasil y la princesa napolitana Teresa Cristina de Borbón-Dos Sicilias. Sus abuelos paternos eran el emperador Pedro I de Brasil y la archiduquesa María Leopoldina de Austria, y sus abuelos maternos eran el rey Francisco I de las Dos Sicilias y la infanta española María Isabel de Borbón. 

Fue bautizada en la Catedral y Capilla Imperial de Río de Janeiro el 7 de septiembre por el obispo capellán Manuel de Monte Rodrigues de Araújo y su nombre fue dado en homenaje a la abuela paterna. Tuvo como padrinos a sus tíos, los príncipes de Joinville, Francisco de Orleans y Francisca de Braganza. 

Desde el principio de sus vidas, Pedro II buscó un preceptor para sus hijas. Finalmente escogió a Luísa Margarida de Barros Portugal, la condesa de Barral, por las buenas referencias que le dio la princesa de Joinville. Luísa Margarida empezó en sus funciones en septiembre de 1855. Numerosos fueron los maestros encargados de educar a las dos jóvenes princesas, que seguían un elaborado y riguroso plan de estudios constantemente vigilado por el emperador. 

Las princesas iban a clase seis días a la semana, desde las 7:00 de la mañana hasta las 21:30. Solo podían recibir visitas los domingos, en fiestas o en cualquier otra ocasión determinada por el emperador. Estudiaban diversas materias: portugués y su literatura, francés, inglés, italiano, alemán, latín, griego, álgebra, geometría, química, física, botánica, historia (dividida por país y época), cosmografía, dibujo y pintura, piano, filosofía, geografía, economía política, retórica, zoología, mineralogía y geología.

Matrimonio 

Pedro II le había encargado a Francisca de Braganza la labor de encontrar en Europa a dos jóvenes príncipes que pudieran casarse con sus hijas. En su discurso del trono en mayo de 1864, el soberano anunció la boda de las dos princesas sin citar los nombres de los pretendientes. Sin embargo, los dos candidatos escogidos por el emperador -su sobrino Pedro de Orleans y Felipe de Bélgica, hijo del rey Leopoldo I de Bélgica- rechazaron su propuesta, y el emperador finalmente optó por los príncipes Luis Augusto de Sajonia-Coburgo-Gotha y Gastón de Orleans.

Inicialmente, Luis Augusto iba a casarse con Isabel, hermana de Leopoldina, y Gastón con Leopoldina, pero Pedro II se negó a continuar con las negociaciones sin antes oír la opinión de sus hijas sobre los pretendientes. El 2 de septiembre de 1864, los príncipes desembarcaron en Río de Janeiro. En los días venideros los planteamientos iniciales se invirtieron conforme registró Isabel:

  

La unión de Leopoldina y Luis Augusto fue concertada mediante un contrato matrimonial realizado entre el emperador de Brasil y el duque Ernesto II de Sajonia-Coburgo-Gotha. El contrato matrimonial preveía en sus artículos 3º, 4º y 5º que, mientras Pedro II no considerase asegurada la sucesión de la princesa Isabel, la pareja debía, entre otras cosas, residir parte del año en Brasil y tener a sus hijos en territorio brasileño. 

Finalmente, el 15 de diciembre de 1864, Leopoldina desposó al duque de Sajonia, segundo hijo de Augusto de Sajonia-Coburgo-Gotha y de Clementina de Orleans La pareja recibió 300 000 reales para adquirir una residencia en Río de Janeiro que, tanto ellos como sus descendientes disfrutarían en régimen de usufructo pues el inmueble formaría parte del patrimonio nacional. El edificio elegido fue un palacete vecino al palacio de São Cristóvão que fue comprado en junio de 1865 y bautizado como palacio Leopoldina. 

Diez meses después de sufrir un aborto espontáneo, Leopoldina dio a luz el 19 de marzo de 1866 a quien sería el nieto preferido de Pedro II, el príncipe Pedro Augusto. A partir de ese momento, la princesa estuvo viviendo entre Brasil y Europa, pero tenía que volver a su tierra natal para el nacimiento de sus hijos, como pasó con Augusto Leopoldo y José Fernando, nacidos en 1867 y 1869, respectivamente. Cuando descubrieron que estaba embarazada de su cuarto hijo, ella y su marido decidieron no volver a Brasil, y el 15 de septiembre de 1870, el príncipe Luis Gastón nació en el castillo de Ebenthal.

Muerte 
A principios de 1871, Leopoldina presentó los primeros síntomas de la enfermedad que la mataría. Tuvo primero problemas gastrointestinales y fiebre, síntomas que no se asociaron a la ingestión de agua contaminada, epidemia que asolaba Viena en aquel momento. La semana siguiente, la princesa se encontraba en un estado de postración preocupante. Sin embargo, hasta la cuarta semana no aparecieron la fiebre intermitente, las manchas en la piel y la hematoquecia, síntomas claros de la fiebre tifoidea. El cuadro médico evolucionó rápidamente y Leopoldina empezó a sufrir delirios y convulsiones, situación presenciada por la princesa Isabel y el conde de Eu. La princesa moriría la tarde del 7 de febrero de 1871, con 23 años. Clementina de Orleans describió la agonía de su nuera en una carta enviada a la princesa de Joinville:

En homenaje a la princesa, el emperador Francisco José I de Austria decretó luto oficial durante 30 días. Tras las solemnes exequias celebradas por el nuncio apostólico Mariano Falcinelli Antoniacci, su cuerpo fue trasladado a Coburgo, donde representantes de todas las casas reales de Europa asistieron a su sepultura. Su cuerpo reposa en la Iglesia de San Agustín al lado de las tumbas de su marido y sus hijos. Todos los años, hasta 1922, se celebraban en Viena misas en su memoria.

Legado 
La infertilidad de la princesa Isabel, heredera presunta de la corona, que solo tendría un hijo tras más de 10 años de matrimonio y casi cuatro después de la muerte de su hermana, supuso que los dos hijos mayores de Leopoldina estuvieran en los puestos 2º y 3º en la línea de sucesión al trono de Brasil. Tras la muerte de la madre, los jóvenes príncipes fueron llevados a Brasil por el abuelo para criarlos y educarlos. Esta situación convirtió a la princesa, de manera involuntaria, en la fundadora de la rama Sajonia-Coburgo y Braganza. Pedro Augusto y Augusto Leopoldo solo serían alejados de la sucesión en 1875 con el nacimiento de Pedro de Alcántara de Orleans-Braganza.

Descendientes

Títulos 
 13 de julio de 1847-15 de diciembre de 1864: Su Alteza la Señora princesa doña Leopoldina.
 15 de diciembre de 1864-7 de febrero de 1871: Su Alteza Real la Serenísima princesa de Sajonia-Coburgo-Gotha, duquesa de Sajonia.

Honores 
  Dama de la Orden de la Reina Santa Isabel ( Reino de Portugal).
  Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa ( Reino de España).
  Dama gran cruz de la Imperial Orden de San Carlos ().

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 </cite>

Enlaces externos 

 Casa Imperial do Brasil 

Nacidos en Río de Janeiro
Casa de Braganza
Princesas de Sajonia-Coburgo-Gotha
Casa Imperial de Brasil
Princesas de Brasil
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Fallecidos por fiebre tifoidea
Fallecidos en Viena